Gemeindevorstand steht für:

 ein Organ in der österreichischen Gemeindeverwaltung, siehe Gemeindevorstand (Österreich)
 ein Organ in der deutschen Gemeindeverwaltung in den Ländern Deutschlands, die eine Magistratsverfassung haben, siehe Magistrat (Deutschland) (Magistrat ist der Gemeindevorstand einer Stadt)
 das Leitungsorgan einer Kirchengemeinde in der Evangelisch-methodistischen Kirche, siehe Kirchengemeindeleitung